Stracke bezeichnet

 Stracke (Wurst), Wurstspezialität (strack = gerade), die in Nordhessen und im Eichsfeld hergestellt wird
 Göttinger Stracke, Wurstspezialität aus Göttingen

Stracke oder Stracké ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stracke (* 1968), Geochemiker und Hochschullehrer 
 Ernst Stracke (1894–1963), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Ferdinand Stracke (* 1935), deutscher Städtebauplaner

 Frans Stracké (1820–1889), deutsch-niederländischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Friedrich Stracke (1889–1967), deutscher Afrika-Missionar
 Georg Siegmund Stracke (1755–1814), deutscher lutherischer Pastor und Förderer der äußeren Mission
 Gottfried Stracke (1813–1848), deutscher Bildhauer
 Gustav Stracke (1887–1943), deutscher Astronom
 Herbert Stracke (1935–2003), deutscher Bauingenieur und ein Wegbereiter für die einheitliche Gestaltung des Straßen- und Wegebaus in Deutschland
 Ignatius Stracké (1790–1875), deutsch-niederländischer Bildhauer
 Jean Theodore Stracké (1817–1891), deutsch-niederländischer Bildhauer
 Joachim Stracke (* 1958), deutscher Maler und Grafiker
 Karl-Friedrich Stracke (* 1956), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG
 Leo Stracké (1851–1923), niederländischer Kupferstecher, Bildhauer und Restaurator
 Louis Stracké (1856–1934), niederländischer Maler und Grafiker
 Regina Stracke (1883–1963), deutsche Missionarin und Ordensgründerin
 Rudolf Stracke (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Stracke (1908–1977), deutscher Politiker (GB/BHE, GDP, FDP), MdL Bayern
 Stephan Stracke (* 1974), deutscher Jurist und Politiker (CSU), MdB
 Theodor Stracke (1842–1919), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Stracke (1880–1951), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (Zentrum)
 Xavier Stracké (1850–1888), niederländischer Bildhauer